Geneviève Pernin (née en 1965), danseuse et chorégraphe française ; 
 Jean-François Pernin (année de naissance inconnue), homme politique français, fils de Paul ; 
 Jean-Mathieu Pernin (né en 1977), journaliste et animateur de radio et de télévision français ;
 Jean-Pierre Pernin (appelé Peter Pernin en Amérique) (1822-1909), missionnaire français aux États-Unis ; 
 Paul Pernin (1914-2006), homme politique français, père de Jean-François ; 
 a donné son nom au jardin de Reuilly - Paul-Pernin à Paris ; 
 Robert Pernin (1895-1975), peintre français.